Butterflies Are Free ist der Originaltitel folgender Werke:
 Schmetterlinge sind frei (Theaterstück), Komödie von Leonard Gershe (1969)
 Schmetterlinge sind frei, US-amerikanische Filmkomödie von Milton Katselas (1972), Verfilmung des Theaterstücks